Esistono più persone di nome Carlo Fontana:
 Carlo Fontana – architetto, scultore e ingegnere svizzero italiano (1638-1714)
 Carlo Fontana (scultore) (XIX secolo)
 Carlo Fontana (attore)
 Carlo Fontana (montatore)
 Carlo Fontana (direttore teatrale)